Steyrling ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Steyrling (Fluss), linker Nebenfluss der Steyr in Oberösterreich
 Steyrling (Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Krumme Steyrling (Steyr-Nebenfluss bei Molln)